

Wydarzenia 

 Afryka
 arabska inwazja na Nubię

Zmarli 
 Daoxin - Czwarty Patriarcha buddyzmu chan (ur. 580)
 Jezdegerd III, ostatni król Persji z dynastii Sasanidów, zamordowany

651